Арка́дий Арка́дьевич Войтю́к (род. , Ковель, Волынская область, Украина) — украинский певец и автор песен. Участник юмористической команды КВН «VIP-Тернополь» и музыкальной группы «ВИА Кипяток».

Биография 
Родился 17 февраля 1989 года в Ковеле. В 2006 году окончил школу с золотой медалью. Учился в Тернопольском государственном медицинском университете. Отец - Аркадий Аркадьевич Войтюк, известный врач в Ковеле.

2008 победил в конкурсе бардовской песни на Волыни и Ровенщине. Вскоре был приглашён в команду КВН VIP-Тернополь, с которой стали финалистами ВУЛ, Кубка Президента, победителями многих украинских лиг и чемпионами Бойцовского Клуба от 95-го квартала. 2011 стал финалистом украинского талант-шоу «X-Фактор», где его наставницей была Ёлка.

В 2012 году выпустил свой первый англоязычный сингл Let Me Free, который сразу же вошел в ротацию главных радиостанций страны. 

2013 Аркадий Войтюк стал финалистом конкурса «Новая волна - 2013», где представлял Украину. Выпустил видеоклип на песню «Мамо», которая спасалась на главных музыкальных каналах Украины. После этого вышла песня «Все хорошо есть». 

2014 стал номинантом всеукраинской музыкальной премии «Yuna» в номинации «Открытие года». В свет вышел первый альбом Аркадия Войтюка под названием G7. В 2016 году участвовал в полуфинале национального отбора песенного конкурса «Евровидение 2016».

В 2017 году вместе с коллегами по команде « VIP Тернополь » Тарасом Стадницким и Виктором Гевко создал группу «ВИА Кипяток». В начале июня 2017 года группа выпустила дебютную песню «Выпускной» .

Дискография

Альбомы 

 2017 - "G7"

Авторские песни

Синглы

Клипы

Примечания 

 http://www.0352.ua/article/1122145
 http://kp.ua/culture/527235-fynalyst-kh-faktora-arkadyi-voituik-prezentoval-hymn-vluiblennoho-muzhchyny
 http://teren.in.ua/article/arkadiy_voytyuk_vrazhennya_vid_vystupu_u_mene_chudovi
 http://obozrevatel.com/chronics/62790-arkadij-vojtyuk-zhenilsya-na-svoej-vozlyublennoj.htm
 http://tgn.in.ua/2016/01/25/arkadij-vojtyuk-prezentuvav-videoklip-na-novu-pisnyu-vona/

Ссылки 

 Личная страница певца в Фейсбуке
 Оф. группа в Facebook
 Оф. канал на Ютюбе
 Оф. страница в Soundcloud

Гитаристы Украины
Баритоны Украины
Авторы-исполнители Украины
Выпускники Тернопольского государственного медицинского университета имени И. Я. Горбачевского
Родившиеся в Ковеле
Баритоны
Родившиеся в 1989 году
Родившиеся 17 февраля
Страницы с непроверенными переводами